Ты́сяча острово́в () — природная достопримечательность Канады и США. Представляет собой архипелаг островов, тянущихся вдоль границы Канады и США по реке Святого Лаврентия в месте её истока с северо-востока озера Онтарио.

География 
Архипелаг простирается на 80 км вниз по течению от г. Кингстон в провинции Онтарио. Канадская часть островов находится на территории провинции Онтарио, а американская — на территории штата Нью-Йорк. Общее число островов — 1864, их размер колеблется от 100 км² (40 квадратных миль) до небольших участков земли, куда изредка залетают перелётные птицы. Количество островов определяется исходя из критерия круглогодичного нахождения над водой участка территорией не менее 0,1 м² (1 квадратного фута), где может разместиться хотя бы одно дерево.

Дно между островами весьма мелкое и каменистое, поэтому сплав по проливам затруднён, а в ночное время и опасен.

История и туризм 
Тысяча островов были весьма популярны как курорт в конце XIX — начале XX века. Здесь соорудил свой замок гостиничный магнат , забросивший его после смерти жены. Здесь же, в Клейтоне, находится . Ещё одно знаменитое сооружение —  на , который в данный момент открыт для туристов.

На канадской стороне пристани, от которых отправляются круизы на Тысячу островов, находятся в Гананокве,  и Кингстоне, а с американской стороны — в  (штат Нью-Йорк).

На Тысяче островов происходит часть действия романа Д. Фенимора Купера «Следопыт, или На берегах Онтарио». В произведении здесь находится английский пост, с которого англичане перехватывают французские корабли. В конце книги пост прекращает своё существование.

Галерея изображений

См. также 
 Список островов Канады: Онтарио

Примечания

Ссылки 
 Фотоотчёт на русском языке
 1000 Island Images…Refreshing Views of the River

 Real Ontario. Ontario’s Tourism Guide
 1000 Islands Gananoque Chamber of Commerce and tourism information
 
 Page about Wolfe Island
 Thousand Islands Life
 The Antique Boat Museum, Clayton, NY
 Boating the 1000 Islands
 Welcome to The Thousand Islands

Архипелаги Канады
Острова штата Нью-Йорк
Речные острова
Архипелаги
Достопримечательности Канады
Достопримечательности США
Острова Онтарио
География округа Джефферсон (Нью-Йорк)